Twice World Tour «Twicelights» (стилизуется как TWICE World Tour «TWICELIGHTS») — первый мировой концертный тур южнокорейской гёрл-группы Twice. Первый концерт состоялся 25 мая 2019 года в Сеуле.

Подготовка и анонс 
Впервые слухи о гастролях Twice в США появились в ноябре 2018 года, однако агентство никак это не подтверждало и не опровергало. Мировой тур был анонсирован в полночь 8 апреля 2019 года вместе с новым мини-альбомом Fancy You, релиз которого состоялся 22 апреля. В рамках тура коллектив впервые поехал за пределы азиатских стран и дал концерты в США и Мексике.

11 июля стало известно, что Мина не сможет принять участие в оставшихся концертах тура по состоянию здоровья. 18 июля были анонсированы дополнительные концерты в Японии.

Сет-лист 

 «Stuck in My Head»
 «Cheer Up»
 «Touchdown»
 «BDZ (Korean Ver.)»
 «Yes or Yes»
 «Like Ooh-Ahh (Ooh-Ahh하게)»
 «I Want You Back»
 «Knock Knock»
 «Dance the Night Away»
 «After Moon»
 «You in My Heart (널 내게 담아)»
 «Be as ONE (Korean Ver.)»
 «Sunset»

 «Heart Shaker»
 «Strawberry»
 «Woohoo»
 «Dance for You» (кавер Бейонсе; Сана, Дахён и Цзыюй)
 «Goodbye» (кавер Тхэмина; Момо и Чжихё)
 «Born This Way» (кавер Леди Гаги; Наён, Чонён, Мина и Чеён)
 «Likey»
 «What is Love?»
 «Ho!»
 «Signal»
 «TT»
 «Fancy»
 «Heart Shaker»

Энкор 

 «Like Ooh-Ahh (Ooh-Ahh하게)»
 «Cheer Up»
 «TT»
 «Knock Knock»

 «Signal»
 «Likey»
 «Heart Shaker»
 «What is Love?»

 «Dance the Night Away»
 «Yes or Yes»
 «Fancy»

Примечания 
После энкора на всех концертах исполняется композиция «Stuck».
На концерте в Бангкоке энкора не было.

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры 2019 года
Концертные туры